waza – naczynie 
 Waza – park narodowy w Kamerunie 
 Waza – miasto w Kamerunie
 WAZA – World Association of Zoos and Aquariums – Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów
 Waza (Vasa) – dynastia szwedzka
 Vasa – XVII-wieczny szwedzki okręt wojenny
 Muzeum Vasa – muzeum morskie w Szwecji, powstałe dla ekspozycji okrętu Vasa
 Wasa – szwedzka stacja polarna